Гервей Наталис (Гервей Ноталис, Эрве де Неделлек; лат. Hervaeus Natalis или Ervaeus; ок. 1260, Неделлек, епархия Трегье — 7 августа 1323, Нарбон) — монах-доминиканец, философ-томист, один из ближайших последователей Фомы Аквинского. В 1318— 1323 годах — генеральный магистр ордена проповедников (доминиканцев). Среди его многочисленных сочинений может быть Summa Totius Logicae, opusculum, когда-то приписываемый Фоме Аквинскому.

Биография 

Гервей Наталис родился около 1260 года в Бретани в местечке Неделлек около города Трегье. В 1276 году присоединился к доминиканцам. В 1303 году поступил в Парижский университет, где изучал теологию. 

В 1308 году стал главой доминиканской провинции во Франции, в 1318 году был избран 14-м магистром ордена. На посту главы ордена Гервей Наталис горячо поддерживал канонизацию Фомы Аквинского. 

Гервей Наталис — автор нескольких философских трудов, один из философов, в работах которых томизм получил своё особенное развитие.

Труды 

 Tractatus de secundis intentionibus (Paris, 1489 ; Venise, 1508 ; John P. Doyle, A Treatise of master Hervæus Natalis, d. 1323, the doctor perspicacissimus, On second intentions, vol. I, latin-anglais, Medieval Philosophical Texts in Translation 44, Milwaukee, Wisconsin, Marquette University Press, 2008);
 Defensa doctrinae D. Thomae;
 Correctorium fr. Jacobi Mettensis;
 De intellectu et specie;
 Quodlibeta Hervei (Venise, 1513; The Gregg Press, Ridgewood, New Jersey, 1966);
 De jurisdictione;
 De quattuor materiis sive Determinationes contra magistrum Henricum de Gandavo;
 Totius Logicae Aristotelis Summa.

См. также 

 Генеральный магистр ордена проповедников
 Дюран де Сен-Пурсен

Примечания

Ссылки 
 «NATALIS, Hervaeus» //Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon .

Генеральные магистры ордена проповедников
Католические богословы
Томизм
Латинские философы
Философы XIV века
Умершие в 1323 году